Michael Jean de Wolf (Nivelles, 19 de janeiro de 1958) é um ex-futebolista profissional belga, atualmente treinador.

Jogou no futebol belga e francês, disputou três Copas do Mundo e chegou a treinar a Seleção Gabonense.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Bélgica
Futebolistas do K.A.A. Gent
Futebolistas do KV Kortrijk
Futebolistas do Royal Sporting Club Anderlecht
Futebolistas do Olympique de Marseille
Jogadores da Seleção Belga de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1984
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1986
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Treinadores de futebol da Bélgica
Treinadores da Seleção Gabonense de Futebol